Koppenmühle ein Name von Gebäuden und Siedlungsplätzen: 

 Koppenmühle (Darmstadt), früheres Mühlenanwesen unter Kulturdenkmalschutz im Stadtteil Eberstadt des kreisfreien Darmstadt, Hessen
 Koppenmühle (Neumarkt in der Oberpfalz), Einöde im Stadtteil Mühlen von Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; heute innerhalb der städtischen Siedlungsgrenzen
 Koppenmühle (Obersontheim), früheres Mühlenanwesen im Ortsbereich von Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg